

Patronymes 
 Émilie Tillion (1876-1945), écrivain et résistante française ;
 Germaine Tillion (1907-2008), écrivain et résistante française.

Homonymie de patronyme